Киба́льчич — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Кибальчич, Виктор Львович (Виктор Серж; 1890—1947) — русский писатель, революционер, журналист, деятель коммунистической партии и Коминтерна.
 Кибальчич, Владимир Викторович (1920—2005) — мексиканский художник, сын В. Л. Кибальчича.
 Кибальчич, Владимир Петрович (1891—1946) — советский медик-анатом.
 Кибальчич, Зиновий Иванович (1772—1831) — русский врач, доктор медицины, один из первых отечественных психиатров.
 Кибальчич, Надежда Константиновна (1878—1914) — украинская писательница, поэтесса.
 Кибальчич, Надежда Матвеевна (1857—1918) — украинская писательница.
 Кибальчич, Николай Иванович (1853—1881) — русский революционер-народоволец, изобретатель.
 Кибальчич, Олег Алексеевич (1929—2001) — советский и российский экономико-географ.
 Кибальчич, Турвонт Венедиктович (1848—1913) — русский археолог.

Топоним 
 Кибальчич — жилой массив в Киеве.
 Кибальчич — кратер на Луне.

См. также 
 Улица Кибальчича
 Мальчиш-Кибальчиш
 Кибальченко